Camille Dhont – cantante e attrice belga nota semplicemente come Camille
 Elena Dhont – calciatrice belga, attaccante
 Erik Dhont – architetto paesaggista belga
 Lukas Dhont – regista e sceneggiatore belga
 Jacoba Dhont – cantante neerlandese